Marcinkowo (gromada) (powiat inowrocławski)
 Gromada Marcinkowo (powiat mrągowski)